Pleurobrachiidae är en familj av kammaneter. Enligt Catalogue of Life ingår Pleurobrachiidae i ordningen Cydippida, klassen Tentaculata, fylumet kammaneter och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Cydippida, fylumet kammaneter och riket djur. I familjen Pleurobrachiidae finns 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Pleurobrachiidae